BRT (niem. Bruttoregistertonne) – tona rejestrowa brutto
 BRT (ang. bus rapid transit) – szybka komunikacja autobusowa
 BRT – obecnie Vlaamse Radio- en Televisieomroep